La Bible est le nom courant du regroupement des textes sacrés dans le judaïsme et le christianisme. Il existe plusieurs manuscrits de la Bible qui se répartissent en différentes catégories, selon leur support ou leur type d'écriture.
 Pour les différentes éditions de la Bible, voir traductions de la Bible.
 Bible est un nom donné à un annuaire ou à un ouvrage de référence.
 En télévision, une bible est un document rassemblant les éléments fondamentaux du scénario d'une série télévisée, pour en assurer la continuité.
 Le papier bible est un papier fin, fort, légèrement translucide utilisé essentiellement pour l'impression des bibles.
 Étudiants de la Bible désigne des mouvements religieux fondés par Charles Taze Russell.

Cinéma et télévision 
 La Bible est un film de John Huston, adaptation cinématographique des textes sacrés, sorti en 1966 ;
 La Bible est un film documentaire réalisé par Marcel Carné, sorti en 1977 ;
 La Bible est une série télévisée américaine dont chacun des neuf épisodes, diffusés entre 1993 et 2000, narrent la vie d'un des personnages bibliques ;
 La Bible est une mini série américaine diffusée pour la première fois en 2013.

Patronyme 
 Natalie Bible' (née en 1983) est une réalisatrice, scénariste, productrice, photographe et actrice américaine.

Voir aussi 
La Bible : traduction officielle liturgique, traduction liturgique officielle française de la BibleBible chrétienne
 Bible de famille
 La Slave Bible, ou Bible des esclaves, nom courant de Parts of the Holy Bible, selected for the use of the Negro Slaves, in the British West-India Islands
 La Bible dévoilée, livre d'archéologie écrit par Israel Finkelstein
 La Bible satanique, essai écrit par Anton Szandor LaVey en 1969

Homonymie de titre